Miejscowości w USA:
 Cumming – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Forsyth
 Cumming – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Warren
Gminy w USA:
 Cumming (ang. Cumming Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ogemaw